Romanija, planina u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, iznad Sarajeva
 Romanija (vojna vježba), vojna vježba JNA, kodnog imena Romanija, koju se smatra pripremom za velikosrpsku agresiju, uključujući opsadu Sarajeva
 Romanija (album Halida Bešlića), album Halida Bešlića
 SAO Romanija, jedna od tzv. srpskih autonomnih oblasti u sastavu srpske paradržave u BiH iz vremena rata u BiH